Râul Deleni se poate referi la:

 Râul Deleni, Slănic
 Râul Deleni, Urluia

Vezi și 
 Deleni (dezambiguizare)

Toponime românești